Aleksander Gratus Tarnowski (zm. 1685) – kasztelan kijowski i sandomierski
 Aleksander Tarnowski (1821–1882) – polski tancerz
 Aleksander Tarnowski (1884-1961) – polski muzealnik, kierownik Muzeum Powiatowego w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie
 Aleksander Tarnowski (1898–1972) – generał LWP, pułkownik Armii Czerwonej